Премия AVN лучшему актёру второго плана () — награда, вручаемая компанией AVN в Лас-Вегасе на церемонии AVN Awards.

Лауреаты и номинанты

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии  

AVN Awards
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам